Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1968 si disputò dall'8 al 23 marzo 1968. Si trattò della 30ª edizione del torneo.

Si confermarono campioni gli UCLA Bruins, allenati da John Wooden. Lew Alcindor, che successivamente cambierà nome in Kareem Abdul-Jabbar, venne eletto per la seconda volta consecutiva Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 23, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (5), West (5)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Tabellone

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore: John Wooden
Vice-allenatore: Jerry Norman
Preparatore atletico: Ducky Drake

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1968
Campionato di pallacanestro NCAA Division I